

Persone 
 Bruno Falcomatà –  militare italiano, capitano medico della Regia Marina responsabile della salute degli assaltatori della Xª Flottiglia MAS 
 Giuseppe Falcomatà – avvocato e politico italiano, figlio di Italo 
 Italo Falcomatà – politico, docente e storico italiano, padre di Giuseppe

Opere  
 Lungomare Falcomatà – viale di Reggio Calabria
 Fontana monumentale del lungomare Falcomatà – fontana monumentale di Reggio Calabria